4G steht für:

 Gdańska Galeria Güntera Grassa (Danziger-Günter-Grass-Galerie), siehe Gdańska Galeria Miejska
 Vierte Generation im Mobilfunk, siehe Long Term Evolution und LTE-Advanced
 den früheren IATA-Code der Shenzhen Airlines (heute ZH)

4G